Воровского — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Воровского — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Воровского — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Воровского — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Воровского — посёлок в Судогодском районе Владимирской области.
 Воровского — хутор в Кущёвском районе Краснодарского края.
 Воровского — посёлок городского типа в составе города Казань Татарстана.
 посёлок Воровского — в советские годы название квартала в исторической части Владимира; посёлок был образован в 1920-е годы из Успенско-Княгининского женского монастыря путём заселения домиков-келий «ответственными работниками»; сейчас — Княгининский монастырь.

Украина 
 Воровского — до 2016 года название села Слобожанское в Близнюковском районе Харьковской области.
 Воровского — до 2016 года название села Свитанково в Прилукском районе Черниговской области.
 Воровского — до 2016 года название села Ставковое в Николаевском районе Одесской области.

См. также 
 Имени Воровского

Другие географические объекты 
 Площадь Воровского
 Проезд Воровского
 Улица Воровского